Макс Майн (настоящее имя — Макси́м Степа́нович Степа́нов) (8 августа 1914, Нефёдкино, Царевококшайский уезд, Казанская губерния, Российская империя — 5 мая 1988, г. Йошкар-Ола, Марийская АССР) — марийский советский поэт, прозаик, переводчик, журналист, редактор. Участник Недели марийской поэзии в Москве (1956). Народный поэт Марийской АССР (1974). Участник Великой Отечественной войны. Член ВКП(б).

Биография 
Родился 8 августа 1914 года в д. Нефёдкино (Непот) Арбанской волости Царевококшайского уезда Казанской губернии (ныне Медведевский район Республики Марий Эл) в бедной крестьянской семье. Максим был четвёртым сыном в семье и рано потерял отца. Учился сначала в Нурминской начальной школе, а с осени 1927 по 1931 годы — в Йошкар-Олинской семилетней школе (ныне средняя школа № 2 г. Йошкар-Олы).

Учёба, первые встречи со знаменитыми писателями и поэтами пробудили в душе мальчика любовь к литературе, чтению книг и желание заниматься словесным творчеством. Поэт рассказывает об этом в автобиографическом очерке «О себе» в книге «Шагает пионерия»:«В сырую осень 1927 года, оставив свою родную деревню Нефёдкино, направился я в Йошкар-Олу (тогда ещё Краснококшайск) искать своё счастье, свою судьбу. За плечами у меня висел холщовый мешок, куда мама положила полкаравая хлеба и немного туары — вроде твёрдого творога. Неграмотная мать сердцем чувствовала, что при новой жизни без ученья нельзя. Она помнила, как со слезами на глазах ходила к соседу Григорию Трофимовичу, грамотному человеку, читать письма отца с фронта первой мировой войны» За время учёбы в Йошкар-Олинской семилетке будущий поэт познакомился с малоизвестными тогда драматургом Н. Арбаном, поэтами Й. Осмином, В. Ошэлом, преподавателем-музыковедом П. Никифоровым, преподавателем, будущим народным писателем С. Николаевым и другими, посещал творческие мероприятия, помещал свои стихи в рукописном литературном журнале".В 1931—1934 годах учился в Московском редакционно-издательском техникуме. По его окончании он работал редактором областного радиокомитета и сотрудником редакции Медведевской районной газеты.

В 1938—1940 годах М. Степанов был студентом Марийского учительского института, по окончании которого продолжил журналистскую деятельность в редакции газеты «Марий коммуна».

В январе 1942 года М. Степанов был призван на фронт. В годы Великой Отечественной войны он сражался в 32-м полку, который входил в состав 12-й гвардейской Пинской ордена Суворова стрелковой дивизии: был миномётчиком, командиром отделения в звании гвардии сержанта. Был литературным редактором брошюр, в которых помещались статьи и очерки о боевых путях полка, о геройских подвигах офицеров, сержантов и солдат. В 1944 году стал членом ВКП(б). Вместе со своей дивизией писатель принимал участие в битвах под Орлом и Курском, форсировал Днепр, освобождал города и сёла Украины, Белоруссии, Прибалтики, прошёл через всю Польшу, штурмовал Берлин. Войну сержант Степанов закончил в составе 151-го гвардейского ордена Богдана Хмельницкого стрелкового полка 52-й гвардейской стрелковой Рижской ордена Ленина, ордена Суворова и ордена Кутузова дивизии. В своих воспоминаниях о войне М. Майн впоследствии напишет:«…Я хорошо помню свой боевой путь. Дымные фронтовые дороги, сожжённые города и посёлки, гибель друзей. Враг упорно сопротивлялся. Но наши войска неудержимо двигались вперёд. И вот, наконец, апрель, май 1945 года. Бои идут в Берлине. Всё гудит от автоматного, пулемётного и артиллерийского огня, рушатся здания, сыплется штукатурка. Наши воины, очищая от фашистов квартал за кварталом, продвигаются к рейхстагу… Кажется, всё ясно: сопротивление фашистов бесполезно, но в своём тёмном фанатизме они цепляются за каждое здание, за каждую каменную стену. Но вот наступает безоговорочная капитуляция врага. Победа. Радость безмерная».После демобилизации, возвратившись на родину в 1945 году, М. Майн снова начал работать в области журналистики, устроившись сотрудником редакции газеты «Марий коммуна». В 1951—1954 годах он обучался в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. В дальнейшем работал главным редактором Марийского книжного издательства, литературным сотрудником, заведующим отделом литературы и культуры редакции газеты «Марий коммуна», регулярно печатал здесь свои статьи, очерки и стихотворения.

Умер 5 мая 1988 года в Йошкар-Оле, похоронен на Туруновском кладбище.

Литературная деятельность 
Литературной деятельностью М. Майн начал заниматься в конце 1920-х годов: несколько его рассказов и стихов было напечатано на страницах детского журнала «Пионер йӱк». В 1934 году в областном издательстве вышли сразу два его сборника рассказов для детей — «Записки брата» и «Всегда готовы». В развитии творчества молодому автору помогали не только С. Чавайн, но и ставший уже известным в то время комсомольский поэт О. Ипай.

В 1939 году был издан его первый поэтический сборник «Пеледше мланде» («Цветущая земля»). Марийский поэт, журналист В. Колумб в своё время достаточно высоко отзывался о поэтическом дебюте М. Майна:«В нём он воспевает созидательный труд освобождённой марийской женщины („Олий“), отдалённым отголоском звучат мотивы, навеянные тяжёлым детством („Счастье пришло“), лаконично и свежо зазвучали детские стихи („За деревней“, „В лагере“, „Весна наступила“)».М. Майн — член Союза писателей СССР с 1941 года. В годы Великой Отечественной войны М. Майн выпустил три книги: «Клятва» (1942), «Родина верч! Сталин верч!» («За Родину! За Сталина!», 1943), «Патыр-шамыч» («Богатыри», 1945). В обзорном научном исследовании «История марийской литературы» (1989) о произведениях военного периода творчества М. Майна отмечено:«Его произведения часто публиковались на страницах военных газет „За Родину!“, „Гвардия“ и „Фронтовик“, издаваемых политуправлениями войсковых соединений. Так, на страницах газеты „Гвардия“ были напечатаны его стихотворные очерки „Пулемётчик Пойда“, „Санитарка Валя“, в газете „За Родину!“ — „Баллада о девушке-партизанке“, поэма „Три сына“. В них поэт воспевал духовное величие советских людей, отобразил их подвиг во имя Родины. …Поэт-гвардеец в дни боёв вблизи Курска создал цикл стихов и песен о бойцах, представителях разных народов. Героями его стали друзья-однополчане „Алибаев — упорный и смелый казах“, „житель Самарканда Аранбаев“, „Тургумбай — загорелый узбек“, „сын Чувашии Антипов“. Несколько стихотворений М. Майн посвятил снайперу-алтайцу Килину и киргизу Бикудбаеву. Этот цикл опубликован в сборнике „Под гвардейским знаменем“, отпечатанном в 1943 году в типографии освобождённой Калуги».В августе 1956 года М. Майн в составе делегации писателей от Марийской АССР стал одним из участников Недели марийской поэзии в Москве, где выступал в Краснознамённом зале Центрального Дома Советской Армии, Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького, парке культуры и отдыха «Сокольники». Его стихотворения активно обсуждались на семинарах под председательством советского поэта М. Светлова в Союзе писателей СССР и получили при этом, в целом, положительные отклики.

Преобладающей в творчестве поэта-фронтовика М. Майна стала военно-патриотическая тема. Этой теме, в частности он посвятил наиболее крупные свои произведения: книгу фронтовых записок «Салтакын ужмыжо» («Глазами солдата») (1967) и трёхактную драму «Ануш» (1971), поставленную в Марийском государственном театре драмы им. М. Шкетана. Основой сюжета драмы послужили подвиги Зои Космодемьянской и воспитанницы марийского комсомола, героини-партизанки Ольги Тихомировой. О ней ранее М. Майном была написана поэма «Девушка из Лапшино».

М. Майн был активным собирателем и большим знатоком марийского фольклора. Схожие мотивы имеют его поэмы-сказки «Человек-богатырь» (1940), «Сказание о счастье» (1940), сборник рассказов по мотивам марийских легенд и преданий «Заветный родник» (1961, совместно с В. Муравьёвым) и др.

Всего М. Майном издано более 30 книг, из них: 20 книг — на марийском и 7 — на русском языках.

Основные произведения 
Ниже приведён список основных произведений М. Майна на марийском языке и в переводе на другие языки:

На марийском языке 
 Шольымын возымашыж гыч: тунемше пионер нерген ойлымаш [Записки брата: рассказ о пионере]. — Йошкар-Ола, 1934. — 40 с.
 Ямде улына: икшыве-шамыч нерген ойлымаш [Всегда готовы: рассказы о детях]. — Йошкар-Ола. 1934. — 36 с.
 Пеледше мланде: стих-шамыч сб. [Цветущая земля: стихи]. — Йошкар-Ола, 1939. — 80 с.
 Клятва: почеламут-шамыч [Стихи]. — Йошкар-Ола, 1942. — 44 с.
 Родина верч! Сталин верч!: почеламут-вл. [За Родину! За Сталина!: стихи]. — Йошкар-Ола, 1948. — 52 с.
 Патыр-шамыч: почеламут сб. [Богатыри: сб. стихов]. — Йошкар-Ола, 1945. — 48 с.
 Патырлык нерген муро: почеламут-шамыч [Песня о мужестве: стихи]. — Йошкар-Ола, 1949. — 80 с.
 Мир верч сар ваштареш: почеламут-вл. [За мир против войны: стихи]. — Йошкар-Ола, 1952. — 84 с.
 Кудывечым кӧ ӱштын?: ойлымаш-вл. [Кто подмёл двор?: рассказы]. — Йошкар-Ола, 1959. — 24 с.
 Почеламут-влак [Стихи]. — Йошкар-Ола, 1960. — 112 с.
 Коремыште: ойлымаш-вл. [В овраге: рассказы]. — Йошкар-Ола, 1963. — 28 с.
 Мландын йӱкшӧ: почеламут-вл. [Голос земли: стихи]. — Йошкар-Ола, 1964. — 96 с.
 Ший памаш: пьеса-вл. [Серебряный родник: пьесы]. — Йошкар-Ола, 1966. — 80 с.
 Салтакын ужмыжо: фронтовикын блокнотшо гыч [Глазами солдата: фронтовые записи]. — Йошкар-Ола, 1967. — 72 с.
 Пионерий ошкылеш: ойлымаш ден йомак-вл. [Пионерия шагает: рассказы и сказки]. — Йошкар-Ола, 1968. — 84 с.
 Тукымын семже: почеламут, баллада, поэма [Мелодии поколения: стихи, баллада, поэма]. — Йошкар Ола, 1973. — 144 с.
 Ануш: пьеса, ойлымаш, шарнымаш [Аннушка: пьесы, рассказы, воспоминания]. — Йошкар-Ола. 1975. — 176 с.
 Кӱтӱчын ӱдыржӧ: йомак пьеса-вл. [Дочь пастуха: пьесы-сказки]. — Йошкар-Ола, 1977. — 116 с.
 Тӱжем йолташ: ойлымаш-вл. [Тысяча друзей: рассказы]. — Йошкар-Ола, 1978. — 76 с.
 Волгыдо урем: почеламут, баллада, муро [Светлая улица: стихи, баллада, песни]. — Йошкар-Ола, 1981. — 184 с.
 Тулан кӱкшака: очерк, шарнымаш [Огненная высота: очерки, воспоминания]. — Йошкар-Ола, 1984. — 192 с.

В переводе на другие языки 
 Гусли поют о счастье: стихи. — М., 1952. — 108 с.
 Пуговица: рассказы / пер. на рус. В. Муравьёва. — М., 1960. — 16 с.
 Заветный родник: рассказы по мотивам мар. легенд и преданий / В. Муравьёв, М. Майн. — Йошкар-Ола, 1961. — 64 с.
 Кто подмёл двор?: рассказы / пер. на рус. В. Муравьёва. — М., 1964. — 48 с.
 Пуговица: рассказы / пер. на укр. — Киев, 1964. — 16 с.
 Человек-богатырь: стихи и поэмы. — Йошкар-Ола, 1970. — 76 с.
 Весточка: стихи / пер. на рус. А. Коренева // Великая Отечественная. Т. 2. — М., 1970. — С. 487.
 Когда же я свадьбу снаряжу?: стихи / пер. на рус. Г. Горностаева // Песнь любви. Т. 2. — М., 1972. — С. 121.
 Последние дни в Берлине / пер. на рус. А. Некрасова // Бойцы нашей батареи: рассказы писателей участников Великой Отечественной войны. — М., 1974. — С. 428—432.
 Подарок для друзей: рассказы / пер. на укр. — Киев, 1974. — 32 с.
 Кто подмёл двор?: рассказы / пер. на рус. В. Муравьёва. — М., 1974. — 48 с.
 В час передышки / пер. на рус. А. Мосунова // Ради жизни на земле: стихотворения о Великой Отечественной войне. — М., 1975. — С. 145.
 Весточка; Советская улица / пер. на рус. А. Казакова // 60 лет советской поэзии. Т. 3. — М., 1977. — С. 273—274.
 Кузнец-удалец: стихи / пер. на рус. Е. Благининой. — М., 1980. — 16 с.
 Сын России: стихи / пер. на рус. М. Головенчица // Братство. — Л., 1982. — С. 234—235.
 Весточка: стихи / пер. на рус. А. Коренева // Победа: стихи военных лет. — М., 1985. — С. 297; Стихи о Великой Отечественной войне. Кн. 1. — М., 1985. — С. 5.

Награды и звания 
 Народный поэт Марийской АССР (1974)
 Орден Красной Звезды (29.04.1945)
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Медаль «За боевые заслуги» (23.07.1944)
 Медаль «За взятие Берлина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Медаль «За трудовую доблесть» (1951)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Марийской АССР (1945, 1946, 1951, 1964)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Татарской АССР (1963)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР (1984)

Память 

 Решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» VI созыва от 27 февраля 2015 года памятная доска поэту была установлена в г. Йошкар-Ола на доме № 47 по ул. Красноармейской. Надпись на ней гласит: «В этом доме с 1972 по 1988 гг. жил народный поэт Марийской АССР Макс Майн (Степанов Максим Степанович)».
 В Медведевском историко-художественном музее есть раздел экспозиции, посвящённый жизни и творчеству знаменитого уроженца района. Здесь представлены фотографии, документы, книги, рукописи и награды М. Майна.
 11 марта 2019 года на официальном сайте Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева размещена виртуальная выставка «Певец богатырской мощи народа» к 105-летию со дня рождения поэта М. Майна.
 8 августа 2019 года в Историко-художественном музее п. Медведево Марий Эл прошло торжественное мероприятие, посвящённое 105-летней годовщине со дня рождения поэта М. Майна.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 Шурыгин А. В. Поэт-фронтовик. К 105-летию со дня рождения народного поэта Марийской АССР М. Майна (1914—1988) // Этнонациональные традиции и культурно-образовательная деятельность (история и современность). Материалы VI Республиканской научно-практической конференции «Йыван Кырла лудмаш» (п. Сернур, 11 апреля 2019 г.) / отв. ред. Н. С. Попов. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. — С. 263—278.

Ссылки 
 Макс Майн — поэт и фронтовик. Моё Медведево
 Виртуальная выставка «Певец богатырской мощи народа» к 105-летию со дня рождения поэта на сайте Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева
 Народному поэту Марийской АССР Максу Майну — 105 лет

Поэты по алфавиту
Переводчики по алфавиту
Журналисты по алфавиту
Родившиеся в Царевококшайском уезде
Родившиеся в Медведевском районе
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Награждённые медалью «За боевые заслуги»
Награждённые медалью «За трудовую доблесть»
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Республики Марий Эл
Народные поэты Республики Марий Эл
Писатели Марий Эл
Журналисты Марий Эл
Марийские поэты
Переводчики Марий Эл
Переводчики с русского языка
Переводчики поэзии на марийский язык
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на Туруновском кладбище